Leucocarpia är ett släkte av svampar som beskrevs av V?zda. Leucocarpia ingår i familjen Verrucariaceae, ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Leucocarpia